El Toro – località dell'Argentina
 El Toro – comune di Panama
 El Toro – comune della Spagna
 El Toro – località del Venezuela
 El Toro – precedente toponimo di Lake Forest (California)
 El Toro Loco – squadra di monster truck

Pagine correlate
Toro (disambigua)